Famous steht für
 Almost Famous – Fast berühmt, Film von Cameron Crowe 
 Nathan’s Famous, US-Restaurantkette 
 The Famous Five, historische Frauengruppe
 Famous 5, Originaltitel v. Fünf Freunde für alle Fälle
 Famous, ein Album von Puddle of Mudd
 Famous, eine ehemalige US-amerikanische Automobilmarke der Famous Manufacturing Company

FAMOUS steht für:
 French-American Mid-Ocean Undersea Study, Ozeanographische Expedition 1971–1974

Siehe auch:
 Famos, Fame